

Давлеткулово — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Давлеткулово — село, Тюльганський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Давлеткулово 1-ше